Вторая лига 2005/2006 () — 58-й сезон второй по значимости лиги Польши по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Первая лига 2005/2006 на 90minut.pl
 Первая лига 2005/2006 на rsssf.com

2005/2006
Польша
Польша
Спорт в Польше в 2005 году
Спорт в Польше в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006